Le Tournoi de Sydney désigne plusieurs événements sportifs organisés par la ville de Sydney (Australie) :

 le Tournoi d'Australie de rugby à sept : tournoi annuel de rugby à sept.
 le Tournoi de tennis de Sydney : tournoi international de tennis.

Homonymie